Хуши има више значења:

 Хуши
 Хуши (Сучава), насеље у округу Сучава у Румунији
 Хуши, насеље у округу Васлуј у Румунији
 Општина Хуши (Васлуј), општина у округу Васлуј у Румунији